Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Boris Becker e Michael Stich che hanno battuto in finale Petr Korda e Karel Nováček 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Luke Jensen /  Laurie Warder (semifinali)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (semifinali)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Wayne Ferreira /  Javier Frana (quarti di finale)

 Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (secondo turno)
 Tomás Carbonell /  Carlos Costa (quarti di finale)
 Ronnie Båthman /  Rikard Bergh (quarti di finale)
 Hendrik Jan Davids /  Libor Pimek (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 1992